Il campionato asiatico di rugby è la massima competizione per Nazionali di rugby a 15 in Asia; esso assegna il titolo di campione d'Asia dal 1969.

Le seguenti manifestazioni funsero o fungono da competizione valida per il titolo di campione continentale:

 ARFU Asian Rugby Championship, che assegnò il titolo dal 1969 al 2004 (19 edizioni);
 ARFU Asian Rugby Series, che assegnò il titolo dal 2005 al 2007 (3 edizioni)
 Asian Five Nations, che assegnò il titolo dal 2008 al 2014 (7 edizioni)
 Asia Rugby Championship, che assegna il titolo dal 2015